Preetorius ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Prätorius
 Pretorius